Make It Hot — може означати:

  — альбом 1998 року, Ніколь Рей.
  — пісня Ніколь Рей 1998 року.
  — пісня групи VS 2004 року.